Vilsen steht für:

 Vilsen (Bruchhausen-Vilsen), Ortsteil von Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Vilsen, historischer Name von Vilser, Gemeindeteil der Stadt Füssen, Bayern